Юл (Iullus; Ilus; Julus) идва от Юлий (Iulius), от прародител „Юл“ и е на:

 Юл или Асканий, родоначалник на род Юлии; син на Еней и Креуза
 Когномен на фамилията Юлии
 Гай Юлий Юл (консул 489 пр.н.е.), консул 489 пр.н.е.
 Гай Юлий Юл (консул 482 пр.н.е.), консул 482, в първия децемвират 451 пр.н.е.
 Вописк Юлий Юл, консул през 473 пр.н.е.
 Гай Юлий Юл (консул 447 пр.н.е.), консул 447, 435 и 434 пр.н.е.
 Луций Юлий Юл, консулски военен трибун 438, консул 430 пр.н.е.
 Секст Юлий Юл, консулски военен трибун 424 пр.н.е.
 Гай Юлий Вописк Юл, консулски военен трибун 408 и 405 и цензор 393 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 403 пр.н.е.), консулски военен трибун 403 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописк Юл (трибун 401 пр.н.е.), консулски военен трибун 401 пр.н.е.
 Луций Юлий Вописки Юл, консулски военен трибун 397, 388 и 379 пр.н.е.
 Гай Юлий Юл (диктатор 352 пр.н.е.), диктатор 352 пр.н.е.

 Малко име на:
 Юл Антоний, консул 10 пр.н.е.
 Юла Антония (* 19 пр.н.е.), внучка на Фулвия и Марк Антоний
 Юл Бринър (1920-1985), американски филмов и театрален актьор